Witold Lipski (1925–1998) – ekonomista, polityk w PRL
 Witold Lipski (1949–1985) – informatyk